Televisioni locali del passato (Liguria)
 Televisioni locali del passato (Lombardia)
 Televisioni locali del passato (Piemonte)
 Televisioni locali del passato (Sicilia)
 Televisioni locali del passato (Toscana)
 Televisioni locali del passato (Veneto)